Вестюрланд () — регион в Исландии.

Регион Вестюрланд является одним из 8 регионов Исландии и расположен в западной части страны. На северо-востоке от него находится регион Вестфирдир, на востоке — регион Нордюрланд-Вестра, на юго-востоке — регион Сюдюрланд, на юге — регион Хёвюдборгарсвайдид. На западе регион Вестюрланд омывается водами Атлантического океана. Площадь региона составляет 9554 км². Численность населения — 15 601 человек (2008 года). Плотность населения равна 1,63 чел./км². Административный центр Вестюрланда — Боргарнес в общине Боргарбиггд.

Население

Административное деление 
В начале 2021 года регион состоит из 10 общин.

Примечания 

Регионы Исландии